Кальсада-де-Дон-Дьего ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 44,20 км². Население — 198 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 24 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Саламанки